Il doppio dell'American Express - TED Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Karol Beck e Lukáš Dlouhý erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jamie Delgado e Jordan Kerr hanno battuto in finale James Cluskey e Adrián Menéndez Maceiras 6-3, 6-2.

Teste di serie

  James Cerretani /  Andreas Siljeström (primo turno)
  Jamie Delgado /  Jordan Kerr (Campioni)

  Austin Krajicek /  Tennys Sandgren (quarti di finale)
  Brydan Klein /  Dane Propoggia (semifinali)

Tabellone

Note 
 

American Express - TED Open 2013
ATP Challenger Tour 2013